Aubette bezeichnet:
 ein Gebäude in Straßburg, siehe Aubette
 mehrere Flüsse in Frankreich
 Aubette (Aube), Nebenfluss der Aube
 Aubette (Meulan), Nebenfluss der Seine, der bei Meulan-en-Yvelines mündet
 Aubette (Rouen), Nebenfluss der Seine, der bei Rouen mündet
 Aubette (Epte), Nebenfluss der Epte
 Aubette (Risle), Nebenfluss der Risle
 eine französische Gemeinde im Département Yvelines, siehe Tessancourt-sur-Aubette